Die Saison 2017/18 war die 79. Spielzeit der höchsten norwegischen Eishockeyliga, der GET-ligaen. Meister wurde zum siebten Mal in der Vereinsgeschichte Storhamar Hockey, das sich in der Finalserie mit 4:1-Siegen gegen den Lillehammer IK durchsetzte.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der zehn Mannschaften insgesamt 45 Spiele. Die acht bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Die beiden Letztplatzierten mussten in der Relegation gegen die beiden Erstplatzierten der zweiten Liga antreten. Für einen Sieg nach der regulären Zeit erhielt jede Mannschaft drei, für einen Sieg nach Overtime bzw. Shootout zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime bzw. Shootout gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach der regulären Zeit null Punkte.

Teilnehmer

Hauptrunde

Tabelle 

Legende: Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, OTS = Siege nach Verlängerung, OTN = Niederlage nach VerlängerungErläuterungen:  ,

Beste Scorer 
Quelle: hockey.no; Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Bestwert

Beste Torhüter 
Quelle: hockey.no; Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), GT = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt; Fett: Bestwert

Zuschauerstatistik

Play-offs

Turnierplan 
Quelle: hockey.no

Beste Scorer 
Quelle: hockey.no; Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Bestwert

Relegation 

;

Auszeichnungen 
All-Star-Team
Die folgenden Spieler wurden in das All-Star-Team der Liga berufen:

 Torhüter: Christoffer Bengtsberg (Lillehammer)
 Verteidigung: Kodie Curran (Storhamar) – Troy Rutkowski (Sparta)
 Stürmer: David Morley (Lillehammer) – Tobias Lindström (Vålerenga) – Gary Nunn (Frisk Asker)

Trophäen
 Trainer des Jahres: David Livingston (Manglerud Star)
 Rookie des Jahres: Jacob Lundell Noer (Lillehammer)

Weblinks 
 Offizielle Website der Liga

Einzelnachweise 

2017
Eishockeysaison 2017/18